Pendant la guerre de Hollande, il y eut deux batailles de Schooneveld qui virent s'affronter la flotte franco-anglaise, commandée par le prince Rupert, et la flotte des Provinces-Unies, commandée par Michiel de Ruyter :
 La première bataille de Schooneveld se solda sur une victoire des Provinces-Unies
 La seconde bataille de Schooneveld se solda par une victoire néerlandaise sur la flotte franco-anglaise

Bataille de la guerre de Hollande
Bataille navale impliquant la France
Bataille navale impliquant les Provinces-Unies
Bataille navale impliquant l'Angleterre
Bataille de 1673